L'Assomption est un dogme chrétien catholique et orthodoxe selon lequel au terme de sa vie terrestre, Marie est montée au ciel avec son corps.

Plusieurs ordres religieux ont été dédiés à Marie de l'Assomption. Pour la même raison, de nombreux lieux ont été nommés Assomption, qui est également devenu un prénom.

Étymologie 
Étymologiquement, l'Assomption se distingue du terme ascension, parce qu'il vient du latin ad sumere qui signifie « être transporté vers », tandis que ascension, du latin ascendo, veut dire que l'on monte soi-même.

Religion 
 Religieuses de l'Assomption, une congrégation religieuse féminine apostolique fondée en 1839 en France par Marie-Eugenie Milleret ;
 Augustins de l'Assomption, une congrégation religieuse fondée en 1845 ;
 Sœurs missionnaires de l'Assomption, une congrégation religieuse apostolique fondée au Cap en 1852 ;
 De nombreux édifices : , , ,  ...

Prénom 
 Assomption est un prénom féminin.

Lieux 
 Asuncion est le nom de la capitale du Paraguay.
 L'Assomption est une ville canadienne de la province de Québec.
 L'Assomption est une circonscription électorale provinciale du Québec. 
 Assomption est une station sur la Ligne verte du métro de Montréal.
 L'île de l'Assomption est une île des Seychelles.
 Asuncion Island (Île de l'Assomption) est une des îles Mariannes.
 La rivière L'Assomption est le plus important cours d'eau de la région de Lanaudière, Québec.
 Le collège de L'Assomption est une école secondaire du Québec.
 Le Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption est un collège constituant du Cégep régional de Lanaudière.

Art
 L'Assomption de la Vierge est une fresque qui décore le Dôme de Parme en Italie. Réalisée par Le Corrège entre 1526 et 1530.
 L'Assomption de la Vierge est un tableau du Greco, peint en 1577.
 L'Assomption de la Vierge est un tableau du peintre flamand Pierre Paul Rubens (1626).
 L'Assomption de la Vierge, dite Assunta Panciatichi en italien, est un tableau d'Andrea del Sarto.
 L'Assomption de la Vierge, dite Assunta Passerini en italien, est un tableau d'Andrea del Sarto.

Entreprise 
 Assomption Vie (Assumption Life en anglais) est une entreprise de services financiers basée à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Voir aussi 
  forme en langue espagnole
  forme en langue portugaise